Axel von Rosen kan syfta på: 

* Axel von Rosen (1624–1679), livländsk-svensk ämbetsman
 Axel von Rosen (1773–1834), svensk greve och ämbetsman
 Axel von Rosen (1834–1917), svensk greve och militär